Didone abbandonata – libretto d'opera di Pietro Metastasio
 Didone abbandonata – opera di Saverio Mercadante
 Didone abbandonata – opera di Niccolò Piccinni
 Didone abbandonata – opera di Giuseppe Sarti

 Didone abbandonata – cortometraggio muto italiano del 1910 diretto da Luigi Maggi